В Военно-воздушных силах РККА существовало два 246-х истребительных авиационных полка:

 246-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 246-й истребительный авиационный полк (второго формирования)

История переименований 
 246-й истребительный авиационный полк (первого формирования) начал формирование 04.05.1941 г. в составе 66-й истребительной авиадивизии Одесского военного округа (г. Запорожье). 27.10.1941 г. переименован в 295-й истребительный авиационный полк (согласно устному приказу начальника УТЦ ВВС Южного фронта полковника Комлева штабам 295 и 246 иап, входивших в состав УТЦ, обменяться номерами, печатями и штампами с оставлением личного состава и штабных документов).
 246-й истребительный авиационный полк (второго формирования) создан путём переименования 27.10.1941 г. из 295-го истребительного авиационного полка (согласно устному приказу начальника УТЦ ВВС Южного фронта полковника Комлева штабам 295 и 246 иап, входивших в состав УТЦ, обменяться номерами, печатями и штампами с оставлением личного состава и штабных документов).